Корица:
 Корица — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник семейства Лавровые.
 Корица (пряность)

Персоны 
  (род. 1945).
  (1919—1987).
 Корица, Стеван (1916—1942) — югославский сербский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.

Топонимы 
 Корица 1 и Корица 2 — деревни в Белоруссии.